Анчев може да се отнася за:
 Панко Анчев (р. 1946), български литературовед
 Хараламби Анчев (р. 1953), български юрист